Die Carol Weymuller Open 1996 fanden vom 25. bis 28. Oktober 1996 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 1996/97.

Vorjahressiegerin war Michelle Martin, die im Halbfinale gegen Cassie Jackman ausschied. Jackman gewann auch die Finalpartie gegen Liz Irving, die mit 10:8, 9:6 und 9:2 zugunsten Jackmans endete.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Plätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA Tour 1996/97
1996
Sportveranstaltung in Brooklyn